Johann Hitzelberger ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Hitzelberger (1714–1792), deutscher Baumeister
 Johann Sigmund Hitzelberger (1745–1829), deutscher Bildhauer